Antti-Jussi est un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Prénom
Antti-Jussi Annila (né en 1977), réalisateur finlandais
Antti-Jussi Juntunen (né en 1999), coureur cycliste finlandais
Antti-Jussi Kemppainen (né en 1989), skieur acrobatique finlandais
Antti-Jussi Niemi (né en 1977), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi

Homonymie de prénom